2 miejscowości w Polsce: 
 Lasotki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Brudzeń Duży 
 Lasotki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Rydzyna